Сепара́тор від  — «розділювач») — багатозначний термін:

 Сепаратор — апарат, що призначений для розділення певного продукту на фракції з різними геометричними, фізичними чи хімічними характеристиками — розміром, формою, густиною, магнітними, електричними та ін. властивостями.
 Сепаратор фотометричний — апарат, що розділяє вихідний матеріал за відбивною здатністю випромінення в світловій області спектра або за кольором.
 Сепаратор вальниці — деталь вальниці кочення, що утримує і розділяє тіла кочення (кульки або ролики) в ньому.
 Сепаратор у програмуванні — може вживатись у значенні «розділювальний (відмежовуючий) символ» або «роздільник» символ або рядок символів, що використовуються у мовах програмування для означення незалежних фрагментів у текстовому файлі.
 Сепаратор в інформатиці — десятковий розділювач цілої та дробової частини числа або розділювач розрядів на групи (переважно по три знаки) при записі чисел.
 Магнітний сепаратор
 Електричний сепаратор